Johan Gustav Norlin, född 1762, död 28 maj 1831, var en svensk lagman.

Biografi
Släkten härstammande från skattebonden Jon Persson (död 1717) i Nora, Västmanland, vars söner antog släktnamnet Norlin. Johan Gustav Norlin var son till notarien i justitiekollegiet Johan Ulrik Norlin (1733–1797), gift med och Apollonia Westbeck (1740–1797). Han blev polismästare i Stockholm 1793 och lagman i Ångermanlands och Västerbottens lagsaga från 1793 till 1795 då han blev lagman i Västernorrlands lagsaga vilken tjänst han hade till 1827.

Referenser
Johan Gustav Norlin i Swea och Götha Höfdinga-Minne sedan 1720, Volym 2 Av Aug. Th. Låstbom

Noter

Externa länkar
Johan Gustav Norlin på Geni

Män
Födda 1762
Avlidna 1831
Lagmän i Ångermanlands och Västerbottens lagsaga
Lagmän i Västernorrlands lagsaga